Сандарово:
 Сандарово — деревня в Чеховском районе Московской области, городское поселение Столбовая
 Сандарово — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Чеховском районе Московской области